Een verkeersweg:
 M25.1 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M25.1 (Joegoslavië)